Rabanillo puede referirse a:

Localidades:
Rabanillo es una localidad del municipio de Galende, en la comarca de Sanabria, al noroeste de la provincia de Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Plantas:
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.
El nombre común de la planta Sisymbrium officinale.